Universidad del Egeo puede referirse a las siguientes universidades:

 Universidad del Egeo  (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), fundada en 1984, ubicada en Mitilene, isla de Lesbos, Grecia.
 Universidad del Egeo  (Ege Üniversitesi), fundada en 1955, ubicada en Esmirna, Turquía.